JLC steht für:
 Jaeger-LeCoultre, Schweizer Uhrenhersteller 
 Jamie Lee Curtis (* 1958), amerikanische Schauspielerin
 Jewish Labor Committee, amerikanische Organisation
 John Labatt Centre, kanadisches Sport-Zentrum 
 Jump, Little Children, amerikanische Band

JLC